Vila Rica (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Vila Rica, oude naam van de Braziliaanse gemeente Ouro Preto in deelstaat Minas Gerais
Vila Rica (São Paulo), wijk in São Paulo